Falang kan syfta på:

 Falang – en antik stridsformation.
 Falang (anatomi) – ledade rörben i händer och fötter
 Falang (organisation) – en grupp eller riktning inom en organisation

Se även 
 Falangstär
 Falange Auténtica
 Falangistpartiet
 Falangistpartiet (Libanon)
 Leadbeaters falanger